Михаи́л Кузьми́ч Вето́шкин (партийные псевдонимы — Кузьмич, Орлов, Иванов; 5 ноября 1884, с. Усолье, Иркутская губерния — 2 февраля 1958, Москва) — преподаватель средней и высшей школы, революционер-большевик, российский и советский государственный и партийный деятель, член Всероссийского учредительного собрания, председатель Киевского губревкома (в 1920 году), профессор МГУ.

Биография 
Родом из крестьян, отец был чернорабочим. Выпускник учительской семинарии. С 1903 года находился под политическим надзором.

С 1904 года — член РСДРП (б). Провёл в тюрьмах около трёх лет. В 1905—1906 годах служил учителем в Харбине.

В 1917 году окончил юридический факультет Петербургского университета. Преподавал право.

В 1917 году — депутат Вологодского Совета, редактор «Известий Вологодского Совета». Делегат I Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов. Гласный Вологодской городской думы (избран по объединённому списку РСДРП, ПСР и Бунда). 

В конце 1917 года был избран во Всероссийское учредительное собрание в Вологодском избирательном округе по списку № 2 (большевики). Согласно данным списков избирателей, жил в Вологде по адресу Обуховская, 32. Участник единственного заседания Учредительного собрания 5 января. После роспуска его участвовал, как делегат от Вологды, в VII съезде РКП(б), потом в IV Всероссийском съезде Советов (примыкал тогда к «левым коммунистам», на съезде Советов подписал декларацию против Брестского мирного договора).

После IV съезда Советов вернулся в Вологду, где до января 1920 года бессменно состоял председателем губисполкома и председателем губкома РКП(б). Был членом Реввоенсовета 6-й особой армии, действовавшей на Севере. От Вологодской организации участвовал в VIII и IX съездах РКП(б). В январе 1920 года был назначен членом Крымревкома и Крымобласткома РКП(б). Вёл партийную работу на Южном фронте (Мелитопольское направление). После наступления белых войск под командованием генерала Слащёва летом 1920 года и временного расформирования Крымревкома был назначен председателем киевского губревкома. Работая в Киеве, состоял членом губкома КП(б)У. В октябре 1920 года был отозван в Москву и назначен членом коллегии наркомата рабоче-крестьянской инспекции. Одновременно состоял членом Малого Совнаркома, а затем был заместителем председателя МСНК. В январе 1922 года был командирован в Харьков, где работал в течение 3 лет, занимал посты последовательно народного комиссара юстиции УССР, наркома РКИ УССР, председателя Всеукраинского Союза потребительских об-в (Вукоспілка).

В 1925—1941 годах — ответственный секретарь бюджетной комиссии ЦИК СССР. С 1944 года на научной и преподавательской работе. Профессор МГУ (1953), автор работ по истории революционного движения в России и истории КПСС.

Награждён орденом Ленина (30.12.1954).

Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Истории 
Сын близкого друга Ветошкина — писателя Павла Нилина — Александр в своих воспоминаниях сообщает некоторые обстоятельства его жизни. Ветошкин был заместителем И. В. Сталина — председателя т. н. Малого Совнаркома и в одно из редких посещений Сталиным своего кабинета попросил разрешения занимать его кабинет, когда тот пустует, для своих занятий. Сталин распорядился пускать Ветошкина в кабинет, «а то этот бездельник товарищ Сталин где-то ходит, а труженику негде заниматься делами». И Ветошкин сделался профессором МГУ, а не заместителем Председателя.

Изображения

Примечания

Литература 
 Большевики Дальнего Востока в первой русской революции. — М. : Госполитиздат, 1956.
 Ветошкин Михаил Кузьмич // Люди Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи / Л. Г. Протасов. —  : РОСПЭН, 2008.
 Ветошкин, Михаил Кузьмич // Вопросы истории КПСС. — 1958. — № 2. — С. 236.
 Ветошкин М. // Советская историческая энциклопедия / Гл. ред. Е. М. Жуков. —  : Издательство «Советская энциклопедия», 1973—1982. Т. 2 : Борь — Гоюй. — 1961.
 
 [leksika.com.ua/20051005/legal/vyetoshkin Вєтошкін Михайло Кузьмич] // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. —  : «Укр. енцикл.», 1998. — Т. 1: А—Г. — 672 с.: іл. — 
 Деятели революционного движения в России : Био-библиографический словарь : От предшественников декабристов до падения царизма / Под ред. Вл. Виленского-Сибирякова, Феликса Кона, А. А. Шилова [и др.] ; Всесоюзное общество политических каторжан и ссыльно-поселенцев. —  : Всесоюз. о-во полит. каторжан и ссыльно-поселенцев, 1927—1934. Т. 5 : Социал-демократы. 1880—1904 : Вып. 2 : В—Гм / Составлен Э. А. Корольчук, Ш. М. Левиным ; Под ред. В. И. Невского. — 1933. — стб. 583—1310, XXXIV с. : фот.

Ссылки 
 Жирнов Евгений. В деле замешан ряд служащих НКпроса [Как Сталин выручал своего оскандалившегося заместителя] // Коммерсантъ Власть. — 2015. — № 36. — 14 сентября. — С. 38.

Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета

Большевики
Профессора МГУ
Левые коммунисты
Делегаты VII съезда РКП(б)
Председатели Киевского губернского ревкома
Члены ЦИК СССР
Делегаты VIII съезда РКП(б)
Делегаты IX съезда РКП(б)
Похороненные на Новодевичьем кладбище